Алексей Олегович Хапланов () — советский, российский спортсмен и тренер по современному пятиборью. Чемпион мира, Европы и Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по современному пятиборью. Генеральный директор Клуба современного пятиборья «Динамо-Москва», старший тренер ЦС «Динамо» по современному пятиборью. Главный тренер сборной России с 1996 по 2000 г.г. Старший тренер женской сборной команды России с 1996 по 2012 г.г. С 1997 г. по н/вр работает тренером в спортшколе "Северный" Москомспорта. Подполковник внутренних войск в запасе.

Биография 
Окончил в 1991 году Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры.

Заслуженный мастер спорта (современное пятиборье, 1991). Чемпион мира в команде (1983), двукратный чемпион Европы в команде и эстафете (1987), двукратный победитель Спартакиады народов СССР, (1983) лично и в команде, двукратный обладатель Кубка Европы лично (1980, 1984) и в команде (1980, 1985), чемпион мира среди юниоров лично (1980), трёхкратный чемпион мира среди юниоров в команде (1979, 1980, 1981), трёхкратный чемпион СССР, в команде (1982, 1983, 1987).

Заслуженный тренер России (1997). Подготовил : заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона (2016 ), двукратного чемпиона мира в личном первенстве ( 2012, 2014 ) и двукратного в составе команды, чемпиона Европы в личном зачете ( 2014 ) и двукратного в составе команды и эстафеты, двукратного обладателя Кубка мира Лесуна Александра;  заслуженного мастера спорта, десятикратную чемпионку мира среди юниоров, чемпионку мира в личном зачете (1997) и трехкратную в командном зачете (1993, 1996, 1999 ), двукратную обладательницу Кубка мира Елизавету Суворову; заслуженного мастера спорта, двукратную чемпионку мира в составе команды ( 2005, 2010 ), чемпионку Европы в личном первенстве ( 2007 ) и дважды в составе команды ( 2004, 2005 ), участницу Олимпиад 2008 и 2012 г.г.  Гречишникову Евдокию; заслуженного мастера спорта, чемпионку мира ( 2010 ) и победительницу кубка мира в эстафете, участницу Олимпиады 2012 г. в Лондоне Хураськину Екатерину.  

В сотрудничестве в бригаде ( как её руководитель ) с тренерами Т.Н.Чернецкой, А.Г.Зуевым, А.Б.Макушиным, А.Н.Федотовым, А.М.Шуваловым ( всем было присвоено звание "Заслуженный тренер России" ), подготовил : двукратную чемпионку мира в командном зачете ( 1999, 2005 ), чемпионку Европы в эстафете (1997, 2004, 2005) и команде ( 2004, 2005 ), пятикратную чемпионку России в личном зачете, участницу трех Олимпиад ( 2000, 2004,2008 г.г.), заслуженного мастера спорта Татьяну Муратову - обладательницу самой большой коллекции медалей чемпионатов мира и Европы в пятиборье ( 24 ); заслуженных мастеров спорта; многократных призеров и чемпионов мира в команде : серебряного призера в личном первенстве ( 2003 ), участницы ОИ 2004 в Афинах Олеси Величко,  чемпиона мира в личном зачете 2010 г. и в составе команды  2011 г. Сергея Карякина,  М.Колонину ( 1999),  Т.Чернецкую ( 1993 ) , Л.Сироткину ( 2005 ),  участницу  ОИ  2004 г.     в Афинах ( за сборную Киргизии ); мастеров  спорта международного класса,чемпионов мира в командном зачете : Е. Фенину ( 1996 ), О. Трубинер ( Мухортова ) ( 1996 ), П.Стручкову ( 2010 ,   призеров чемпионатов мира С.Бурцева ( 2009) и Д.Стойкова ( 1999,2000 ), призера чемпионатов мира   ( 2012 ) и Европы  ( 2012, 2016, 2017 ) А.Савкина, многократного призера чемпионатов мира и Европы в команде, обладателя Кубка мира   ( 2013 ), участника ОИ 2004 в Афинах Р. Сабирхузина  , чемпионку Европы 2005 г. в личном и командном первенстве А.Садовникову, призера чемпионат Европы в команде ( 2017 ) А.Фахрутдинову. Всего спортсменами, подготовленными  А.О.Хаплановым на чемпионатах мира и Европы завоевано 133 медали разного достоинства. Семь спортсменов 11 раз представляли Россию на олимпийских играх в период с 2000 по 2016 г.г ( из 19 ).       

Вице-президент Федерации современного пятиборья (1992—1996).

Главный тренер сборной команды России с 1996 по 2000 г.г. На олимпийских играх в Сиднее Дмитрий Сватковский стал олимпийским чемпионом в личном зачете.

Исполнительный директор федерации современного пятиборья России с 1996 по 2000 г.г.. 

Генеральный директор Клуба современного пятиборья "Динамо-Москва". Старший тренер ЦС "Динамо" по современному пятиборью.

Старший  тренер женской сборной команды России в период с 1996 по 2012 г.г.

Представитель России в тренерском комитете Международного союза современного пятиборья (UIPM) с 2011 по 2016 г.г.. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998). 

Заслуженный работник физической культура и спорта.

Благодарность Президента РФ ( 2017 ).

Спортивные достижения 

 Чемпион мира в команде (1983), 
 двукратный чемпион Европы в команде и эстафете (1987),
 двукратный победитель Спартакиады народов СССР, (1983) лично и в команде, 
 двукратный обладатель Кубка Европы лично (1980, 1984) и в команде (1980, 1985),
 чемпион мира среди юниоров лично (1980), бронзовый призер в личном первенстве (1981).
 трёхкратный чемпион мира среди юниоров в команде (1979, 1980, 1981), 
 трёхкратный чемпион СССР, в команде (1982, 1983, 1987).
 На чемпионате мира 1987 года был запасным в сборной команде СССР.

Звания и награды 

 Мастер спорта СССР
 Мастер спорта СССР международного класса
 Заслуженный мастер спорта (современное пятиборье, 1991)
 Заслуженный тренер России (1997)
 медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998).
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2014).
Благодарность Президента Российской Федерации

Ссылки 
 
 

Пятиборцы СССР
Пятиборцы России
Тренеры России
Чемпионы СССР по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы Спартакиады народов СССР